Устье — деревня в Калязинском районе Тверской области, входит в состав Нерльского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 4 км на юго-восток от центра поселения села Нерль и в 28 км на юг от райцентра города Калязина на автодороге 28К-0579 Сергиев Посад — Череповец.

История 
Сельцо Устье упоминается в Дмитровской Писцовой книге 1627-29 годов как поместье за дмитровцем Федором Обобуровым. 

В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Поречской волости Калязинского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня являлась центром Устиновского сельсовета Нерльского района Кимрского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1956 года в составе — Калязинского района, с 1994 года — в составе Нерльского сельского округа, с 2005 года — в составе Нерльского сельского поселения.

Население

Известные уроженцы 
 Голосов, Рудольф Александрович (1927—2022) — советский военно-морской деятель, начальник штаба ТОФ ВМФ СССР (1980—1983), вице-адмирал (1979), Герой Советского Союза (1978).

Примечания 

Населённые пункты Калязинского района